4219 Nakamura è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1988, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,4673092 UA e da un'eccentricità di 0,1221097, inclinata di 3,08316° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 1988
Nakamura